Seytenga, commune au Burkina Faso
 Seytenga, département dont elle est le chef-lieu

Homonymie de toponyme